Looser ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Looser (1877–1936), Schweizer Chirurg und Pathologe
 Gianluca Looser (* 2003), Schweizer Politiker (Grüne)
 Gualterio Looser Schallemberg (1898–1982), schweizerisch-chilenischer Botaniker
 Guido Looser (1892–1937), Schweizer Schriftsteller
 Hubert Looser (* 1938), Schweizer Geschäftsmann, Philanthrop und Kunstsammler
 Joseph Looser (1749–1822), Schweizer Hausorgelbauer
 Kilian Looser (* 1969), Schweizer Politiker
 Konny Looser (* 1989), Schweizer Radsportler
 Melchior Looser (* 1945), Schweizer Politiker (CVP)
 Patric Looser (* 1984), Schweizer Voltigierer
 Paul Looser (* 1981), Schweizer Radballspieler
 Rolf Looser (1920–2001), Schweizer Cellist und Komponist
 Susanne Looser (1916–2010), Schweizer Tänzerin, Pseudonym Susana
 Vera Looser (* 1993), namibische Radsportlerin
 Wendelin Looser (1720–1790), Schweizer Hausorgelbauer

Looser steht für:
 Looser Holding, Schweizer Unternehmen
 Sammlung Hubert Looser, Schweizer Kunstsammlung

Siehe auch:
 Loser (Begriffsklärung)
 The Losers